Trois navires de la Marine impériale japonaise ou de la Force maritime d'autodéfense japonaise ont porté/portent le nom de Sazanami :
 le Sazanami, un destroyer de classe Ikazuchi lancé en 1899 et retiré du service en 1913 ;
 le Sazanami, un destroyer de classe Fubuki lancé en 1931 et coulé en 1944 ;
 le Sazanami, un destroyer de classe Takanami lancé en 2003 et toujours en service.

Sazanami